El término Shrek puede hacer referencia a:
 Shrek, película de animación de 2001 producida por DreamWorks.
 Shrek 2, Shrek the Third, y Shrek Forever After, las sucesoras de la anterior.
 Shrek, personaje principal de la saga de películas.
 Shrek, musical basado en la película.
 Shrek, franquicia que incluye todo lo anterior, entre otras cosas.
 Shrek!, libro de William Steig, que sirvió de inspiración para la película.